Берта Фрорип (; ,  — , ) — немецкая художница, работавшая в жанре портрета.

Родом из семьи известных немецких врачей и учёных. Её дед — врач и естествоиспытатель Людвиг Фридрих фон Фрорип (1777—1847), отец — анатом Роберт Фрорип (1804—1861), брат — Август фон Фрорип (1849—1917), также, как и отец, анатом.

В 1846 году переехала в Веймар; там училась у Фридриха Мартерстайга () и Фердинанда Вильгельма Пауэелса (). Позже регулярно участвовала в выставках в Берлине и Дрездене.

Наиболее известной её работой является портрет немецкого поэта, переводчика и учёного Фридриха Рюккерта, написанный в 1860-х годах.

Литература 
 Thieme/Becker 12 (1916), 529.
 Erich Schneider: «… wie eine Schleiereule», in: Jahrbuch der Rückert-Gesellschaft, Band 14 (2002, 2003 erschienen), S.7ff.

Примечания

Ссылки 

Художницы Германии XIX века
Художницы Германии XX века